Menzies kan som auktorsförkortning betyda:

 Archibald Menzies
 James I. Menzies
 Robert J. Menzies

Robotskapade auktorsförkortningar